Cabral [kabral] je portugalské příjmení používané v Portugalsku a Brazílii. Španělská varianta je Cabrales.

 Amílcar Cabral (1924–1973) – politický aktivista bojující za osvobození Portugalské Guiney (Guinea-Bissau) a Kapverd
 Facundo Cabral (1937–2011) – argentinský písničkář
 Goncalvo Velho Cabral (asi 1400–1460) – portugalský mnich a mořeplavec z období Jindřicha Mořeplavce
 João Cabral (1599–1669) – portugalský jezuita a cestovatel
 Luís de Almeida Cabral (1931–2009) – bývalý prezident Guinea-Bissau
 Pedro Álvares Cabral (asi 1467–1520) – portugalský mořeplavec, objevitel Madagaskaru
 Rafael Cabral (* 1990) – brazilský fotbalový brankář a reprezentant

Portugalská příjmení